El obispo de Dunblane, también llamado obispo de Strathearn fue el líder eclesiástico de la diócesis de Dunblane-Strathearn, uno de los trece obispados medievales en Escocia. Su sede se encontraba en la catedral de Dunblane, ahora una iglesia parroquial de la Iglesia de Escocia. El origen del obispado parte de una antigua comunidad cristiana gaélica. Según la leyenda, la comunidad cristiana de Dunblane surgió tras la misión de san Bláán, un santo originalmente asociado con el monasterio de Cenn Garath (Kingarth) en la isla de Bute. Aunque el obispado tuvo sus orígenes en la década de 1150 o antes, la catedral no fue construida ni la sede de la diócesis (cathedra) fijada en Dunblane hasta el episcopado de Clemente de Dunblane.

Las relaciones con el papa de Roma dejaron de existir después de la Reforma Escocesa, pero la sede continuó existiendo, excepto durante la supresión temporal entre 1638 y 1661, como parte de la Iglesia episcopal de Escocia hasta la revolución de 1688. El episcopado de la Iglesia de Escocia fue abolido definitivamente en 1689.

Obispos de Dunblane

Referencias
 Cockburn, James Hutchison, The Medieval Bishops of Dunblane and Their Church, (Edinburgo, 1959)
 Dowden, John, The Bishops of Scotland, ed. J. Maitland Thomson, (Glasgow, 1912)
 Keith, Robert, An Historical Catalogue of the Scottish Bishops: Down to the Year 1688, (Londres, 1824)
 Watt, D. E. R., Fasti Ecclesiae Scotinanae Medii Aevi ad annum 1638, 2nd Draft, (St Andrews, 1969)

Enlaces externos
Lista compuesta por Dauvit Broun de los obispos escoceses medievales

Dunblane